Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в тринадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Хоккей на траве, мужчины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
1972 год в Индии